John McCallum ist der Name folgender Personen:

* John McCallum (Produzent) (1918–2010), australischer Produzent, Schauspieler und Drehbuchautor 
 John McCallum (Politiker) (* 1950), kanadischer Politiker
 John D. M. McCallum (1883–1967), irischer Badmintonspieler und -funktionär